2011 год в боксе.

Любительский бокс 
 В первом сезоне Полупрофессиональной лиги бокса, 2010—2011 года, выиграла команда Франции  Paris United, победив в финале команду из Казахстана  Astana Arlans.

Чемпионат мира 
16-й Чемпионат мира по боксу проходил в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку (Азербайджан) с 22 сентября по 10 октября 2011 года.

 Из-за судейской ошибки в 1/8 финала, украинскому боксёру Василию Ломаченко было засчитано поражение в бою с бразильцем Робсоном Консесайо. Федерация бокса Украины подала протест, в результате которого победа была присуждена украинскому боксёру. В итоге Василий завоевал золото, став двукратным чемпионом мира по боксу.
 Рядом СМИ была распространена информация о якобы совершённом на армянских боксёров нападении, о том, что одним из зрителей был брошен камень в Андраника Акопяна. Однако, позже информационное агентство «Новости-Армения» сообщило, что Федерация бокса Армении опровергло информацию о том, что на армянских спортсменов было совершено нападение.

Чемпионат Европы

Чемпионат Европы среди женщин

Профессиональный бокс

Тяжёлый вес 
 19 марта, чемпион WBC,  Виталий Кличко нокаутировал в первом раунде KO1 обязательного претендента,  Одланьера Солиса.
 2 июля, чемпион IBF, WBO, IBO и The Ring,  Владимир Кличко победил UD чемпиона WBA,  Дэвида Хэя, и стал абсолютным (единым) чемпионом в тяжёлом весе. После данного поединка все титулы стали принадлежать братьям Кличко.
 27 августа в бою за вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA,  Александр Поветкин победил UD  Руслана Чагаева.
 10 сентября, чемпион WBC,  Виталий Кличко нокаутировал обязательного претендента TKO10  Томаша Адамека.

Первый тяжёлый вес 
  Марко Хук трижды защитил титул чемпиона мира по версии WBO.
 2 апреля победил UD  Рана Накаша
 16 июля победил KO10  Уго Эрнана Гарайи
 22 октября победил KO6  Омара Росси
 4 ноября  Денис Лебедев победил UD  Джеймса Тони и стал временным чемпионом мира по версии WBA
 5 ноября  Гильермо Джонс нокаутировал TKO6  Майкла Маррона и защитил титул чемпиона WBA.
 2 апреля  Кшиштоф Влодарчик спорно защитил титул WBC SD против  Франциско Пиалциоса.
 30 ноября  Кшиштоф Влодарчик защитил титул WBC TKO10 против  Дэнни Грина.
 12 февраля  Стив Каннингем защитил титул IBF UD против  Энада Личины.
 1 октября  Йоан пабло Эрнандес победил TD6  Стива Каннингема и стал новым чемпионом мира по версии IBF.

Полутяжёлый вес 
 8 января  Бейбут Шуменов защитил титул WBA KO6 против  Уильяма Джоппи
 21 мая  Натан Клеверли защитил титул WBO TKO4 против  Алексей Кузимского
 21 мая  Бернард Хопкинс победил UD чемпиона мира по версии WBC,  Жана Паскаля, и стал самым возрастным чемпионом мира за всю историю бокса (47 лет).
 25 июня  Тейворис Клауд победил TKO8 против  Юсефа Мека и сохранил тиутл чемпиона мира по версии IBF.
 29 июля  Бейбут Шуменов защитил титул WBA TKO9 против  Дэнни Сантьяго.
 15 октября  Натан Клеверли защитил титул WBO MD против  Тони Белью

Второй средний вес 
  Лучиан Буте трижды защитил титул чемпиона мира по версии IBF.
 19 марта победил TKO10  Брайана Мэги.
 9 июля победил KO4  Жан Поля Мехди.
 5 октября победил UD  Глена Джонсона.
 9 апреля  Роберт Штиглиц защитил титул WBO, DQ10 в бою с  Кореном Гевором.
 Завершён турнир Super Six World Boxing Classic, победитель  Андре Уорд, который стал чемпионом мира по версиям WBA, WBC и The Ring.

Полусредний вес 
 16 апреля  Виктор Ортис победил UD  Андре Берто и стал новым чемпионом мира по версии WBC.
 7 мая  Мэнни Пакьяо победил UD  Шейна Мосли.
 17 сентября  Флойд Мэйвезер вернулсся после двухлетнего перерыва, и нокаутировал KO4  Виктора Ортиса.
 12 ноября  Мэнни Пакьяо спорно победил MD  Хуана Мануэля Маркеса в третьей встрече.

Награды 
 Боксёр года —  Андре Уорд
 Бой года —  Виктор Ортис UD  Андре Берто
 Нокаут года —  Нонито Донэр KO2  Фернандо Монтиэль
 Апсет года —  Нобухиро Исида TKO6  Джеймс Киркленд
 Возвращение года —  Эрик Моралес
 Событие года —  Хуан Мануэль Маркес MD  Мэнни Пакьяо (3-й бой)
 Раунд года —  Джеймс Киркленд —  Альфредо Ангуло, раунд 1
 Проспект года —  Гэри Расселл-младший

См. также

Примечания

Ссылки 
 boxrec.com